



Toponymes
 Várzea, municipalité de l'État de la Paraïba
 Várzea, municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Várzea da Roça est une municipalité de l'État de Bahia
 Várzea do Poço est une municipalité de l'État de Bahia
 Várzea Nova est une municipalité de l'État de Bahia
 Várzea Alegre est une municipalité de l'État du Ceará
 Várzea da Palma est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Várzea Branca est une municipalité de l'État du Piauí
 Várzea Paulista est une municipalité de l'État de São Paulo

 Várzea do Capibaribe, quartier de la ville de Recife, capitale de l'État de Pernambouc

Voir aussi

 Varzea, forêt d'Amérique du sud
 Várzea Grande
 Varzea, un genre de sauriens de la famille des Scincidae

Stade de Várzea, du nom d'un quartier de Praia

Várzea (Amarante) 
 Várzea (Arouca)
 Várzea (Barcelos) 
 Várzea (Felgueiras) 
 Várzea (Santarém) 
 Várzea (São Pedro do Sul)

 Várzea Cova
 Várzea da Ovelha e Aliviada
 Várzea da Serra
 Várzea de Abrunhais 
 Várzea de Meruge 
 Várzea de Tavares 
 Várzea de Trevões 
 Várzea do Douro
 Várzea dos Cavaleiros